Antigua e Barbuda
 Freetown – città di Antigua
 Sierra Leone
Freetown – capitale 
 Stati Uniti d'America
Freetown – census-designated place della contea di Jackson, Indiana
Freetown – comune della contea di Bristol, Massachusetts
Freetown – città della contea di Cortland, New York